Алексей Станиславович Другов (род. 26 апреля 1964 года) — советский и российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник.

Карьера 
Начал заниматься хоккеем с мячом в 1973 году в Сыктывкаре в школе «Труда». Первый тренер — Сергей Иванович Пешкин. В 1976 году в составе «Строителя» победил в соревнованиях на призы клуба «Плетёный мяч». В 1981 году получил приглашение в юношескую сборную СССР, в составе которой стал серебряным призёром чемпионата мира.

В 1981 году стал игроком команды мастеров «Строителя», представляющей первую лигу чемпионата СССР.

По итогам сезона 1982/83 стал вторым призёром финального турнира команд первой лиги, предоставляющей право на место в высшей лиге чемпионата СССР, и с сезона 1983/84 продолжил выступления в высшем дивизионе.

В 1993 году стал серебряным призёром первого чемпионата России сезона 1992/93. В 1995 году включался в список 22-х лучших игроков сезона. Капитан команды с 1991 по 2009 год.

В 2008 году принял решение о завершении игровой карьеры, но перед сезоном 2008/09 вернулся в команду.

По окончании сезона 2009/10 завершил игровую карьеру в «Строителе» в должности играющего тренера команды.

Рекордсмен клуба по проведённым матчам (631), забитым мячам (333), забитым мячам за сезон (41 — сезон 1993/94, 26 игр) и по продолжительности голевой серии (11 матчей — 18 мячей) в высшем дивизионе чемпионатов СССР/СНГ/России. 

С 2009 по 2017 год был в тренерском штабе «Строителя». С 2017 по 2020 год — в должности техника команды.

Достижения 
Командные
 Серебряный призёр чемпионата России: 1992/93 
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров: 1981 
 Победитель международного турнира «Jolly Bandy Cup» (Пори, Финляндия): 1994, 1995 
 Победитель международного турнира «Olly Cup» (Йювяскюля, Финляндия): 1994 
Личные
 В списке 22-х лучших игроков сезона: 1995 
 Лучший спортсмен Республики Коми: 1998

Государственные награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2001)

Статистика выступлений

Клубная 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона 1999/2000
Примечание: Розыгрыши Кубка СССР возобновились с сезона 1982/83

В чемпионатах СССР, СНГ, России забивал мячи в ворота 29 команд

  1-2.Зоркий            = 29 мячей 16-18.Динамо А-А     = 7
  1-2.Север             = 29       16-18.Агрохим        = 7
  3.Локомотив Ор        = 27       16-18.Ак Барс-Динамо = 7
  4.Динамо М            = 23       19-23.Юность Ом      = 6  
  5.Волга               = 22       19-23.Вымпел         = 6  
  6-7.СКА-Свердловск    = 20       19-23.Сибсельмаш     = 6
  6-7.Родина            = 20       19-23.Енисей         = 6
  8.Старт               = 17       19-23.Мурман         = 6
  9.Кузбасс             = 15       24.Уральский трубник = 5
 10.Североникель        = 13       25-26.Маяк           = 3
 11.Байкал-Энергия      = 12       25-26.Металлург Бр   = 3
 12.БСК                 = 11       27-28.Черемшан       = 2
 13.СКА-Нефтяник        = 10       27-28.Знамя          = 2
 14-15.Водник           =  9       29.Подшипник         = 1
 14-15.Саяны            =  9

В чемпионатах СССР, СНГ, России количество мячей в играх

по 1 мячу забивал  в 173 играх 
по 2 мяча забивал  в  45 играх  
по 3 мяча забивал  в  16 играх  
по 4 мяча забивал  в  4 играх  
по 6 мячей забивал  в  1 игре  
Свои 333 мяча забросил в 239 играх, в 392 играх мячей не забивал.

Первый и юбилейные мячи
1 мяч забил в 6 игре 11 декабря 1983 года на 52 минуте в домашнем матче с алма-атинским «Динамо», «Строитель» проиграл 3:7. 
100 мяч забил в 282 игре 11 марта 1994 года на 71 минуте в матче с «Енисеем» в турнире за 9—14 места, проходившем в Северодвинске, «Строитель» победил 5:2. 
200 мяч забил в 392 игре 17 декабря 1998 года на 64 минуте в выездном матче с московским «Динамо», «Строитель» победил 7:2. 
300 мяч забил в 533 игре 16 декабря 2004 года на 35 минуте в домашней игре против «Волги», матч закончился вничью 2:2. 
Последний 333 мяч забил в 612 игре 26 ноября 2008 года на 70 минуте в выездном матче с «Мурманом», «Строитель» проиграл 3:7. 
Последний 631 матч в высшем дивизионе провёл 19 февраля 2010 года в возрасте 45 лет 9 месяцев и 24 дней, «Строитель» уступил дома «Зоркому» 3:7.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте bandysidan.nu
 Алексей Другов: «Строитель» – моя радость и боль»

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Строитель» Сыктывкар